Cascades kan verwijzen naar:
 Cascades (Burkina Faso), een bestuurlijke regio in het westen van Burkina Faso;
 de Cascade Range, een gebergte in het westen van de Verenigde Staten.
The Cascades, Amerikaanse band